Arroyo Seco puede referirse a los siguientes lugares:

 Argentina
 Arroyo Seco, localidad y municipio en la Provincia de Santa Fe.

 Estados Unidos
 Arroyo Seco, localidad en el estado de Nuevo México.
 Arroyo Seco Parkway, autovía en el estado de California.

 México
Arroyo Seco, municipio en el estado de Querétaro.
Arroyo Seco, localidad en el estado de Querétaro.

 Uruguay
 Arroyo Seco, barrio de Montevideo.